En chimie et en physique, l'indium est l'élément chimique de numéro atomique 49, de symbole In ainsi que le corps simple qualifié de métal pauvre.

En médecine douce ou homéopathie, le terme latin indium metallicum désigne une préparation homéopathique préparée à partir d'indium métal.

Indium est également le nom de diverses sociétés ou manifestations, en particulier : 
 Indium corporation, société multinationale commercialisant des matériaux de base et(ou) de haute technologie pour l'assemblage dans le secteur de l'industrie électronique. 
 Indium Game contest est une manifestation coorganisée par la Ludus Académie et Les Films de spectre, dans les domaines des jeux (vidéo). 

Indium désigne en latin médiéval la couleur indigo (bleu violet), faisant référence dès les temps modernes à la matière indigo extraite de l'indigotier. Ce terme provient du latin classique indicum, signifiant comme adjectif neutre "indien, venu ou importé de l'Inde" et comme terme neutre la couleur précédemment indiquée, connue en Inde dans l'Antiquité.